Smart Package Manager - um programa de computador para sistemas Linux
S.M.A.R.T. - um sistema de monitoramento de discos rígidos
Smart (automóvel) - um fabricante de automóveis
Smart TV
SMART-1

Pessoas
Amy Smart
Christopher Smart
Jean Smart
Keith Smart

Desambiguação